Кадиљал има више значења:

 Кадиљал (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кадиљал (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику